Марш Незалежності (Польща)
 Марш Незалежності (Туреччина)
 Марш Незалежності (Україна)